Dit is een lijst van planetoïden 103801-103900 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 103801 - || 2000 DY13 || 28 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103802 - || 2000 DH14 || 28 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103803 - || 2000 DJ17 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103804 - || 2000 DU17 || 26 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103805 - || 2000 DV17 || 26 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103806 - || 2000 DZ17 || 25 februari 2000 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 103807 - || 2000 DM18 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103808 - || 2000 DN18 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103809 - || 2000 DB19 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103810 - || 2000 DD19 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103811 - || 2000 DE19 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103812 - || 2000 DK19 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103813 - || 2000 DO19 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103814 - || 2000 DW19 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103815 - || 2000 DE20 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103816 - || 2000 DL20 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103817 - || 2000 DW20 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103818 - || 2000 DY20 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103819 - || 2000 DL21 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103820 - || 2000 DN22 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103821 - || 2000 DE23 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103822 - || 2000 DQ23 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103823 - || 2000 DC24 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103824 - || 2000 DE24 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103825 - || 2000 DR24 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103826 - || 2000 DV24 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103827 - || 2000 DH25 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103828 - || 2000 DC26 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103829 - || 2000 DZ26 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103830 - || 2000 DL27 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103831 - || 2000 DO27 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103832 - || 2000 DV27 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103833 - || 2000 DP28 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103834 - || 2000 DY28 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103835 - || 2000 DG29 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103836 - || 2000 DU29 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103837 - || 2000 DX29 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103838 - || 2000 DN31 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103839 - || 2000 DN32 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103840 - || 2000 DU32 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103841 - || 2000 DM33 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103842 - || 2000 DQ33 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103843 - || 2000 DZ33 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103844 - || 2000 DC34 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103845 - || 2000 DF34 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103846 - || 2000 DQ34 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103847 - || 2000 DW34 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103848 - || 2000 DE35 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103849 - || 2000 DK35 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103850 - || 2000 DS35 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103851 - || 2000 DW35 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103852 - || 2000 DH36 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103853 - || 2000 DX36 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103854 - || 2000 DJ37 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103855 - || 2000 DP37 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103856 - || 2000 DA38 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103857 - || 2000 DG39 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103858 - || 2000 DH39 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103859 - || 2000 DX39 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103860 - || 2000 DN40 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103861 - || 2000 DS40 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103862 - || 2000 DW40 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103863 - || 2000 DR41 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103864 - || 2000 DX41 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103865 - || 2000 DY42 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103866 - || 2000 DA43 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103867 - || 2000 DC43 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103868 - || 2000 DV43 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103869 - || 2000 DC44 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103870 - || 2000 DJ44 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103871 - || 2000 DK45 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103872 - || 2000 DT45 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103873 - || 2000 DD46 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103874 - || 2000 DG46 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103875 - || 2000 DR47 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103876 - || 2000 DS47 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103877 - || 2000 DF48 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103878 - || 2000 DH48 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103879 - || 2000 DZ48 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103880 - || 2000 DG49 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103881 - || 2000 DS49 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103882 - || 2000 DE50 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103883 - || 2000 DP50 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103884 - || 2000 DB51 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103885 - || 2000 DH51 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103886 - || 2000 DP51 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103887 - || 2000 DO52 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103888 - || 2000 DP52 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103889 - || 2000 DS52 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103890 - || 2000 DY52 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103891 - || 2000 DJ53 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103892 - || 2000 DM54 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103893 - || 2000 DR54 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103894 - || 2000 DB55 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103895 - || 2000 DF55 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103896 - || 2000 DN55 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103897 - || 2000 DS55 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103898 - || 2000 DT55 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103899 - || 2000 DG56 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103900 - || 2000 DM56 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten